Sidogo peut désigner :

Toponymie 
 Sidogo, un village du département et la commune rurale de Boala, dans la province du Namentenga et la région Centre-Nord au Burkina Faso.
 Sidogo, un village du département et la commune rurale de Barsalogho, dans la province du Sanmatenga et la région Centre-Nord au Burkina Faso.
 Sidogo, un village du département et la commune rurale de Boussouma, dans la province du Sanmatenga et la région Centre-Nord au Burkina Faso.
 Sidogo, un village du département et la commune rurale d'Ourgou-Manéga, dans la province de l’Oubritenga et la région Plateau-Central au Burkina Faso.

Homonymie de localités